I liga szkocka w piłce nożnej (1958/1959) – sześćdziesiąty drugi sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został zespół Rangers. Awans uzyskały zespoły Ayr United i Arbroath. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Falkirk i Queen of the South.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1958 w piłce nożnej
1959 w piłce nożnej